Класиране и резултати на група D от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група D са определени от участниците на среща в град Люксембург на 19 февруари 2010.

Голмайстори

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012